Combat de la Madeleine, le  : victoire des camisards sur les troupes royales dans la plaine de Tornac pendant la guerre des Cévennes.
 Combat de La Madeleine-Bouvet le , engagement de la guerre franco-allemande de 1870.